Choanostomellia är ett släkte av skedmaskar. Choanostomellia ingår i familjen Bonelliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skedmaskar
Choanostomellia